Jméno a příjmení Jaroslav Němec se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jaroslav Němec (fotbalista) – český fotbalista, reprezentant (* 1954)
 Jaroslav Němec (kněz) – český římskokatolický kněz, profesor církevních dějin a biskupský vikář (1932–2012)
 Jaroslav Němec (1842) – český pedagog, pomolog, aktivista, (malíř), syn Boženy Němcové (1842–1898)
 Jaroslav Němec (právník) – český právník a poúnorový emigrant, zakladatel Společnosti pro vědy a umění (1910–1992)
 Jaroslav Němec (umělec, 1978) – český umělec a neúspěšný kandidát do ostravského zastupitelstva za Českou pirátskou stranu (* 1978)
 Jaroslav Němec (technik) – český vědec v oboru materiálového inženýrství, vysokoškolský profesor a malíř (1921–2005)